Джеймс Бэ́ннистер (; 20 сентября 1880 — 18 декабря 1953), также известный как Джи́мми Бэ́ннистер — английский футболист, выступавший на позиции правого инсайда.

Футбольная карьера 
Начал карьеру в клубах «Лейленд Темперанс» и «Чорли». В сентябре 1902 года перешёл в «Манчестер Сити». В своём первом сезоне в клубе Джимми сыграл 21 матч и забил 13 голов, а «Сити» выиграл чемпионский титул Второго дивизиона.

В сезоне 1903/04 «Манчестер Сити» занял в Первом дивизионе 2-е место. Команда также удачно выступила в Кубке Англии, обыграв «Сандерленд» (3:2), «Арсенал» (2:0), «Мидлсбро» (3:1) и «Шеффилд Уэнсдей» (3:0). В финале «Сити» обыграл «Болтон Уондерерс» со счётом 1:0, единственный гол в матче забил Билли Мередит.

В следующем сезоне «Манчестер Сити» вновь сражался за чемпионский титул. В последнем туре «Сити» должен был побеждать «Астон Виллу», чтобы стать чемпионом. Однако «Вилла» одержала победу со счётом 3:1, из-за чего «Сити» финишировал лишь на 3-м месте. После матча капитан «Астон Виллы» Алекс Лик публично заявил, что Билли Мередит предложил ему взятку в размере 10 фунтов стерлингов за намеренный проигрыш в матче. Футбольная ассоциация Англии признала Мередита виновным и дисквалифицировала его сроком на 1 год. «Манчестер Сити» отказался предоставить футболисту финансовую помощь, и он рассказал прессе о незаконных выплатах, которые руководство «Сити» осуществляло в нарушение правил Футбольной ассоциации. Футбольная ассоциация провела расследование, по итогам которого обвинения Мередита подтвердились, что спровоцировало скандал, после чего были оштрафованы и дисквалифицированы игроки и тренеры «Манчестер Сити». Так, 17 футболистов «Сити» получили дисквалификацию до января 1907 года. Среди них был и Джимми Бэннистер.

«Манчестер Сити» был вынужден продать ряд своих игроков на аукционе в отеле «Куинз» в Манчестере. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрнест Мангнэлл присутствовал на аукционе и купил Билли Мередита, Джимми Бэннистера, Сэнди Тернбулла и Герберта Берджесса.

Джимми Бэннистер дебютировал за Юнайтед 1 января 1907 года в матче с «Астон Виллой». В сезоне 1906/07 «Манчестер Юнайтед» занял 8-е место в чемпионате. Уже в следующем сезоне «Юнайтед» завоевал свой первый чемпионский титул. В этом сезоне Бэннистер забил 5 голов в чемпионате.

В сезоне 1908/09 Бэннистер проиграл конкуренцию Гарольду Халсу, сыграв лишь в 16 матчах сезона. Он также не был включён в заявку на финальный матч Кубка Англии 1909 года. В октябре 1909 года перешёл в «Престон Норт Энд», проведя за «Юнайтед» в общей сложности 63 матча и забив 8 голов.

За «Престон» Джимми забил 12 голов в 65 матчах. После завершения сезона 1911/12, по итогам которого «Престон» вылетел из Первого дивизиона, Бэннистер был отпущен клубом.

После завершения карьеры 
После завершения футбольной карьеры Джимми Бэннистер проходил военную службу во время Первой мировой войны. Впоследствии долгое время был владельцем гостиницы в своём родном городе Лейленде.

Достижения 
 Манчестер Юнайтед

 Чемпион Первого дивизиона: 1907/08
 Обладатель Суперкубка Англии: 1908

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Чорли»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Порт Вейл»
Участники Первой мировой войны (Великобритания)